Jerchel (Elbe), een gemeente in het Duitse district Stendal, Saksen-Anhalt
Jerchel (bij Gardelegen), een gemeente in het Duitse district Altmarkkreis Salzwedel, Saksen-Anhalt